Князь Владимир
 Великие князья Киевские:
 Владимир Святославич Святой Владимир Всеволодович Мономах
 Владимир Мстиславич
 Владимир Рюрикович
 Князь Владимир (персонаж), Владимир Красно(е) Солнышко, Владимир Всеславьевич — киевский князь, одна из ключевых фигур былин киевского цикла.
 Владимир (князь полоцкий)
 Князь Владимир (мультфильм) — полнометражный мультфильм, 2006 год. Режиссёр — Юрий Кулаков.
 «Святой Владимир» — русский линейный корабль XVIII века
 К-549 «Князь Владимир» — атомная подводная лодка проекта 955А «Борей-А».
 Москвич-2142R5 «Князь Владимир» — легковой автомобиль с кузовом седан, серийно выпускался с 1997 года.
 Князь Владимир (судно) — круизное судно, IMO  7032997, построено в 1971 году под названием Eagle.
 2ЭВ120 — грузовой электровоз 2ЭВ120 «Князь Владимир».